Pendolo – sistema fisico
 Pendolo composto
 Pendolo orizzontale
 Pendolo di Newton – particolare pendolo, composto di varie sferette che viene tipicamente usato per illustrare le leggi di conservazione della quantità di moto e dell'energia, proprie della meccanica newtoniana
 Pendolo di Charpy – macchina normata utilizzata per la prova di resilienza
 Pendolo di Wilberforce – particolare pendolo usato per osservare trasformazioni dell'energia meccanica. 
 Pendolo chimico
 Pendolo di Watt
 Pendolo di Maxwell
 Pendolo di Foucault – esperimento usato per dimostrare la rotazione della Terra grazie all'effetto della forza di Coriolis 
 Pendolo balistico – dispositivo per la misura della quantità di moto di un proiettile
 Pendolo – nell'alpinismo, tecnica di progressione propria dell'arrampicata artificiale
 Pendolo – attrazione da luna park o parco di divertimenti
 Orologio a pendolo – tipo di orologio